Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «М» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

Ма 
 Маас, Николай Васильевич; подполковник; 31 августа 1916
 Маврокордато, Карл Степанович; полковник; № 8393; 26 ноября 1850
 Мавромихали, Степан; подполковник; № 1025; 26 ноября 1793
 Магалов, Александр Иванович; майор; 19 апреля 1878
 Магдаченко, Филипп Александрович; штабс-капитан; 4 марта 1917
 Магденко, Иван; полковник; № 3323; 12 декабря 1817
 Магденко, Михаил Семёнович; полковник; № 2617; 4 августа 1813
 Магеровский, Борис Владимирович; прапорщик; 22 декабря 1915
 Магомедов, Абдусалам Магомедович; капитан; 29 июля 1916
 Маграмов, Арсений Сергеевич; поручик; 27 января 1917
 Мадатов, Валериан Григорьевич; подполковник; № 2296 (1003); 11 апреля 1811
 Маевский, Антон Петрович; подполковник; № 8045; 26 ноября 1848
 Маевский, Сергей Иванович; полковник; № 2835; 26 февраля 1814
 Мазалевский, Владимир Яковлевич; полковник; № 9382; 26 ноября 1854
 Мазараки, Егор Иванович; майор; № 7469; 12 января 1846
 Мазараки, Семён Семёнович; капитан; № 2822; 6 февраля 1814
 Мазилев, Николай Иванович; подполковник; № 4839; 25 декабря 1833
 Мазин, Иван Петрович; прапорщик; 9 октября 1917
 Мазинг, Михаил Карлович; поручик; № 10238; 25 декабря 1866
 Мазитов, Гавриил Иванович; капитан; № 9501; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах» 
 Мазнев, Георгий Иванович; полковник; 5 августа 1917
 Мазовский, Николай Николаевич; генерал-майор; № 1722 (708); 29 января 1807
 Мазуревский, Алексей Николаевич; подпоручик; 30 сентября 1915 (посмертно)
 Мазуренко, Марк Ерофеевич; подполковник; 30 декабря 1915
 Мазуренко, Тимофей Осипович; подпоручик; 9 марта 1917 (посмертно)
 Мазуркевич, Игнатий Осипович; полковник; № 5692; 1 декабря 1838
 Май, Фёдор Богданович; подполковник; 15 апреля 1915
 Майдачевский, Лев Иванович; подпоручик; 23 мая 1916 (посмертно)
 Майдель, Август Петрович; генерал-майор; № 8352; 26 ноября 1850
 Майдель, Владимир Густавович; майор; № 7888; 26 ноября 1847
 Майдель, Егор Иванович; генерал-майор; № 9318; 17 октября 1854
 Майдель, Карл Петрович; подполковник; № 5587; 29 ноября 1837
 Майдель, Павел Петрович; подполковник; № 5989; 3 декабря 1839
 Майдель, Павел Фёдорович; майор; № 8076; 26 ноября 1848
 Майдель, Юлиус Карлович; капитан; № 9841; 26 ноября 1855
 Майдель, Яков Карлович; подполковник; № 9773; 26 ноября 1855
 Майков, Михаил Аполлонович; генерал-майор; № 7384; 12 января 1846
 Майлов, Евгений Романович; полковник; № 6445; 5 декабря 1841
 Май-Маевский, Владимир Зенонович; генерал-майор; 20 ноября 1915
 Майнов, Никифор Романович; полковник; № 1551 (649); 25 августа 1804
 Майоров, Алексей Иванович; полковник; № 2916; 27 апреля 1814
 Майоров, Григорий Николаевич; подпоручик; 20 августа 1917
 Майхровский, Вацлав Людвигович; подпоручик; 25 сентября 1917
 Макалинский, Иван Фёдорович; полковник; № 4346; 19 декабря 1829
 Макалинский, Семён Гаврилович; капитан; № 5320; 1 декабря 1835
 Макалюгин, Тимофей Афанасьевич; подполковник; № 3654; 13 февраля 1823
 Макарашвили, Илья Сакварелович; штабс-капитан; 23 декабря 1878
 Макаревич, Владимир Александрович; штабс-капитан; 27 сентября 1916
 Макаренко,Фёдор Афанасьевич; майор; № 6583; 5 декабря 1841
 Макаров; поручик; 3 декабря 1918
 Макаров (Мажаров), (Пётр Афанасьевич?); штабс-капитан; № 2306 (1013); 31 октября 1811
 Макаров, Александр Васильевич; штабс-капитан; № 10236; 25 декабря 1865
 Макаров, Василий Михайлович; подполковник; № 7244; 17 декабря 1844
 Макаров, Гавриил Данилович; майор; № 4606; 16 декабря 1831
 Макаров, Георгий Алексеевич; корнет; 19 мая 1915
 Макаров, Григорий Антонович; штабс-капитан; 13 ноября 1916
 Макаров, Дмитрий Александрович; капитан; 20 ноября 1915
 Макаров, Евграф Фёдорович; подполковник; № 563; 26 ноября 1788
 Макаров, Ефимий Фёдорович; поручик; 17 октября 1915 (посмертно)
 Макаров, Михаил Кондратьевич; капитан 1-го ранга; № 528 (250); 18 июля 1788
 Макаров, Николай; капитан 2-го ранга; № 5614; 29 ноября 1837
 Макаров, Николай Матвеевич; полковник; № 9690; 26 ноября 1855
 Макаров, Павел Николаевич; капитан-лейтенант; № 2253; 26 ноября 1810
 Макаров, Пётр Афанасьевич; полковник; № 4330; 19 декабря 1829
 Макаров, Пётр Васильевич; подполковник; № 3838; 12 декабря 1824
 Макаров, Пётр Степанович; полковник; № 2209; 26 ноября 1810
 Макаров, Степан Осипович; лейтенант; 8 сентября 1877
 Макарский, Андрей Дмитриевич; подпоручик; 4 апреля 1917
 Макась, Фёдор Давидович; поручик; 18 ноября 1916
 Макацаров, Иван Васильевич; полковник; № 2786; 20 января 1814
 Македонец, Михаил Васильевич; подполковник; № 4853; 25 декабря 1833
 Македонский, Александр Ильич; прапорщик; 9 сентября 1915
 Македонский, Владимир Иванович; ротмистр; 11 ноября 1914 (посмертно)
 Макеев, Борис Владимирович; штабс-капитан; 21 февраля 1917
 Макеев, Николай Николаевич; полковник; 26 августа 1916 (посмертно)
 Макеев, Пётр Иванович; подполковник; № 6285; 11 декабря 1840
 Макен, Ермолай Фёдорович; майор; № 3352; 12 декабря 1817
 Макк, Франц Эноринович; майор; № 7877; 26 ноября 1847
 Маклаков, Илья Ефимович; премьер-майор; № 1244; 26 ноября 1795
 Маклаков, Константин Васильевич; капитан; № 4505; 18 декабря 1830
 Маклюк, Семён Тимофеевич; прапорщик; 29 октября 1917 (посмертно)
 Маков, Владимир Яковлевич; прапорщик; 26 июня 1916
 Маков, Савва Иванович; подполковник; № 3458; 26 ноября 1819
 Маковеев, Михаил Степанович; капитан-лейтенант; № 7842; 26 ноября 1847
 Маковецкий, Казимир Николаевич; поручик; 12 ноября 1917
 Маковский, Пётр Семёнович; полковник; № 4704; 21 декабря 1832
 Макроплио, Александр Георгиевич; штабс-капитан; 12 апреля 1878
 Макрыз, Егор Иванов; майор; № 9325; 17 октября 1854
 Максимов, Борис Николаевич; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Максимов, Дмитрий Яковлевич; подпоручик; 9 июня 1917
 Максимов, Иван; майор; № 5314; 1 декабря 1835
 Максимов, Николай Лаврентьевич; лейтенант; 25 апреля 1905
 Максимов, Николай Михайлович; подполковник; № 8455; 26 ноября 1850
 Максимов, Павел Петрович; капитан 3-го ранга; № 4499; 18 декабря 1830
 Максимов, Пётр Николаевич; штабс-капитан; 26 декабря 1877
 Максимов, Сергей Александрович; прапорщик; 23 сентября 1915
 Максимов, Сергей Константинович; поручик; 3 ноября 1916
 Максимов, Степан Петрович; штабс-капитан; № 10013; 26 ноября 1856
 Максимов, Трофим Никитич; полковник; № 4979; 3 декабря 1834
 Максимов, Фёдор Ильич; подпоручик; № 9578; 28 декабря 1854
 Максимов, Фёдор Максимович; майор; № 8092; 26 ноября 1848
 Максимович, Иван Иванович; лейтенант; № 3272; 26 ноября 1816
 Максимович, Иван Корнеевич; генерал-майор; № 6922; 4 декабря 1843
 Максимович, Николай Михайлович; майор; № 9795; 26 ноября 1855
 Максимович, Степан Петрович; премьер-майор; № 52 (53); 1 ноября 1770
 Максимовский, Александр; капитан; № 2080 (951); 24 ноября 1809
 Максутов, Александр Петрович; лейтенант; 28 декабря 1854 (значится только в списке Судравского)
 Максутов, Дмитрий Петрович; капитан-лейтенант; № 9564; 28 декабря 1854
 Максутов, Иван Иванович; поручик; 5 февраля 1916
 Макухин, Николай Павлович; капитан-лейтенант; № 9975; 26 ноября 1856
 Макушкин, Сергей; подпоручик; 11 сентября 1919
 Макшеев, Александр Васильевич; майор; № 5272; 1 декабря 1835
 Макшеев, Василий Иванович; генерал-майор; № 1298; 26 ноября 1802
 Макшеев, Пётр Матвеевич; капитан 2-го ранга; № 1597; 26 ноября 1804
 Малай-Ермурский, Григорий Иванович; штабс-капитан; 23 сентября 1916
 Малама, Яков Дмитриевич; полковник; 1 января 1878
 Маландраки, Николай Георгиевич; капитан; № 7520; 12 января 1846
 Малафеев, Захар; капитан-лейтенант; № 2357; 26 ноября 1811
 Малахов, Павел Иванович; майор; № 7084; 4 декабря 1843
 Малаховский, Владимир Рафаилович; капитан; 11 марта 1915 (посмертно)
 Малашин, Иван Алексеевич; штабс-капитан; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Малеванов, Лев Львович; штабс-капитан; 1 июня 1915
 Малевинский, Владимир Николаевич; полковник; № 5156; 1 декабря 1835
 Малевич, Владимир Степанович; подполковник; № 8708; 26 ноября 1851
 Малевич, Иван Филиппович; майор; № 9824; 26 ноября 1855
 Малевский, Андрей Константинович; полковник; № 9665; 26 ноября 1855
 Малевский, Арсений Дмитриевич; поручик; 9 сентября 1915
 Малеев; подполковник; № 2500 (1133); 23 декабря 1812
 Малеев, Алексей Семёнович; подполковник; № 3971; 26 ноября 1826
 Малеев, Даниил Иванович; капитан 2-го ранга; № 1424; 26 ноября 1802
 Малец, Александр Маркович; прапорщик; 22 декабря 1915
 Малецкий, Карл Иванович; полковник; № 6973; 4 декабря 1843
 Маликов, Владимир Александрович; поручик; 3 февраля 1915
 Малинин, Иван Родионович; подполковник; № 5756; 1 декабря 1838
 Малиновский, Адам Яковлевич; подполковник; № 9108; 26 ноября 1853
 Малиновский, Антон Петрович; поручик; № 4649; 25 декабря 1831
 Малиновский, Григорий; штабс-капитан; 27 января 1917
 Малиновский, Иван; штабс-капитан; № 9518; 26 ноября 1854
 Малиновский, Иван Данилович; майор; № 3584; 16 декабря 1821
 Малиновский, Николай Львович; поручик; 2 апреля 1917 (посмертно)
 Малинский, Константин; полковник; № 5399; 6 декабря 1836
 Маллер, Александр Густавович; майор; № 9204; 26 ноября 1853
 Маллио, Клавдий Иванович; капитан; № 7326; 17 декабря 1844
 Малофеев, Ясон Иванович; полковник; № 6213; 11 декабря 1840
 Малыгин, Александр Петрович; капитан 2-го ранга; № 2024; 26 ноября 1808
 Малыгин, Владимир Петрович; капитан 2-го ранга; № 1420; 26 ноября 1802
 Малыхин, Нил Ильич; штабс-капитан; 3 февраля 1915
 Малышев, Иосиф Васильевич; капитан; № 10082; 26 ноября 1857
 Малышевский, Викентий Дементьевич; подполковник; № 3963; 26 ноября 1826
 Малье, Иван Петрович; секунд-майор; № 945 (519); 26 ноября 1792
 Малькевич, Иосиф Иванович; поручик; 17 апреля 1916
 Малько, Иван; штабс-капитан; 1 апреля 1917
 Мальков, Николай Иванович; капитан; 30 декабря 1915
 Мальковский, Александр Львович; полковник; № 8206; 26 ноября 1849
 Мальм, Борис Борисович; штабс-капитан; № 8579; 26 ноября 1850
 Мальтиц, Леонтий Фёдорович; подполковник; № 900 (474); 18 марта 1792
 Мальцев, Василий; капитан-лейтенант; № 2369; 26 ноября 1811
 Мальценек, Кришьян Кришевич; поручик; 28 августа 1917
 Мальцов, Александр Васильевич; подполковник; № 4860; 25 декабря 1833
 Мальцов, Александр Павлович; капитан; 4 августа 1877
 Мальцов, Василий Васильевич; подполковник; № 1569; 26 ноября 1804
 Мальчевский, Модест Иванович; полковник; 28 февраля 1919
 Мальчевский, Николай Тимофеевич; войсковой старшина; 15 октября 1916
 Мальченко, Иван Иванович; ротмистр; № 3233; 26 ноября 1816
 Мальчуковский, Михаил Михайлович; капитан; 10 июня 1916
 Малюшицкий, Павле Иосифович; капитан; № 7689; 1 января 1847
 Малявин, Фёдор; подполковник; № 3582; 16 декабря 1821
 Малявкин, Александр Львович; подпоручик; 7 июля 1917
 Малявкин, Яков; поручик; № 7923; 26 ноября 1847
 Мамаев, Григорий Петрович; полковник; № 9357; 26 ноября 1854
 Мамаев, Иван Данилович; капитан-лейтенант; № 3287; 26 ноября 1816
 Мамаев, Пётр Данилович; полковник; № 2326; 26 ноября 1811
 Мамало-Мамалосул-Магома-Оглы; подполковник; 2 августа 1879
 Маматказин, Григорий Варламович; полковник; № 1317; 26 ноября 1802
 Маматов, Александр Иванович; подпоручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Мамацев, Дмитрий Осипович; подполковник; 12 апреля 1878
 Мамацев, Константин Христофорович; полковник; № 9319; 17 октября 1854
 Мамкин, Иван Иванович; премьер-майор; № 1107; 26 ноября 1794
 Мамонов; подполковник; № 2603; 11 июля 1813
 Мамонов, Всеволод Михайлович; поручик; 11 декабря 1916 (посмертно)
 Мамонович, Максим Фёдорович; капитан; № 1815 (801); 9 сентября 1807
 Мамонтов, Евстафий Михайлович; подполковник; № 768; 26 ноября 1790
 Мамонтов, Николай Петрович; штабс-капитан; 2 июня 1915
 Мамянц, Николай Оганесович; капитан; 7 января 1916 (посмертно)
 Манаенко, Василий Ильич; майор; № 5854; 1 декабря 1838
 Манасеин (Монасейн), Апрониан Петрович; майор; № 6569; 5 декабря 1841
 Манасеин (Монасейн), Вячеслав Петрович; капитан; № 7691; 1 января 1847
 Манвелов, Спиридон Николаевич; секунд-майор; № 1037; 26 ноября 1793
 Манганари, Егор Павлович; капитан 1-го ранга; № 6473; 5 декабря 1841
 Манганари, Иван Павлович; капитан 2-го ранга; № 7645; 1 января 1847
 Манганари, Михаил Павлович; лейтенант; № 4157; 18 августа 1828
 Манденштерн, Алексей Егорович; полковник; № 4983; 3 декабря 1834
 Мандерштерн, Август Егорович; генерал-майор; № 4763; 25 декабря 1833
 Мандерштерн, Евгений Егорович; полковник; № 5552; 29 ноября 1837
 Мандражи, Михаил Николаевич; поручик; 10 июня 1915
 Мандрыка, Григорий Григорьевич; майор; № 8751; 26 ноября 1851
 Мандрыка, Николай Яковлевич; полковник; № 2828; 20 февраля 1814
 Мандрыка, Яков Дмитриевич; лейтенант; № 2162; 26 ноября 1809
 Мандрыко, Константин Антонович; прапорщик; 22 декабря 1917 (посмертно)
 Манзей, Александр Логгинович; полковник; № 7582; 1 января 1847
 Манкошев, Иван Николаевич; полковник; № 8373; 26 ноября 1850
 Маннергейм, Карл-Густав-Эмиль Карлович; генерал-майор; 30 января 1915
 Манойлов, Даниил Дмитриевич; капитан; № 9249; 26 ноября 1853
 Мансурадзе, Георгий Александрович; полковник; 18 ноября 1917 (посмертно)
 Мансурадзе, Дмитрий Александрович; капитан; 17 октября 1915
 Мансурадзев, Иван Давидович; майор; № 9037; 30 декабря 1852
 Мансуров, Александр Павлович; подполковник; № 774; 26 ноября 1790
 Мансуров, Борис Александрович; подполковник; № 939 (513); 26 ноября 1792
 Мансуров, Илья Александрович; полковник; № 4792; 25 декабря 1833
 Мансуров, Павел Дмитриевич; полковник; № 89; 25 ноября 1770
 Мантейфель, Иван Васильевич; полковник; № 1705 (691); 12 мая 1806
 Мантейфель, Роман Григорьевич; подполковник; № 1237; 26 ноября 1795
 Манто, Матвей Афанасьевич; полковник; № 8879; 1 февраля 1852
 Мануйлов, Леонтий; капитан; № 8316; 26 ноября 1849
 Мануйлов, Матвей Иванович; полковник; № 3387; 15 февраля 1819
 Мануйлов, Павел; капитан; № 7701; 1 января 1847
 Мануковский, Давид Яковлевич; прапорщик; 17 октября 1915
 Манфреди, Осип Игнатьевич; капитан 3-го ранга; № 1809 (795); 9 сентября 1807
 Маншилин, Владимир Васильевич; подполковник; 5 февраля 1916
 Манштейн, Альбрехт Густав фон; генерал от инфантерии прусской службы; 27 декабря 1870 
 Маныкин-Неуструев, Герасим Герасимович; штабс-капитан; № 6168; 28 февраля 1840
 Маныкин-Неуструев, Иван Дмитриевич; майор; № 5865; 1 декабря 1838
 Маныкин-Неуструев, Семён Герасимович; полковник; № 8403; 26 ноября 1850
 Манько, Александр Васильевич; капитан; 1 марта 1916
 Маньковский, Анисим Тимофеевич; подпоручик; 4 марта 1917
 Маньковский, Константин Антонович; полковник; № 9375; 26 ноября 1854
 Маньковский, Костан Андреевич; штабс-ротмистр; № 6156; 3 декабря 1839
 Манюк, Кирилл Игнатьевич; майор; № 5845; 1 декабря 1838
 Манюк, Леонтий Евфимович; капитан-лейтенант; № 5901; 1 декабря 1838
 Манюк, Степан Ефимович; капитан-лейтенант; № 7367; 17 декабря 1844
 Манюкин, Василий; полковник; № 1331; 26 ноября 1802
 Манюкин, Захар Степанович; полковник; № 7751; 26 ноября 1847
 Манюто, Николай; поручик; 17 апреля 1916
 Маняти, Дмитрий Афанасьевич; майор; № 10096; 18 декабря 1857
 Марангопуло, Лазарь Егорович; капитан 2-го ранга; № 2025; 26 ноября 1808
 Мараховский, Антон Антонович; поручик; 3 января 1917
 Маргасов, Ефим Лаврентьевич; капитан; № 9233; 26 ноября 1853
 Марголис, Александр Митрофанович; штабс-капитан; 29 августа 1916
 Марданов, Леон Владимирович; штабс-ротмистр; 29 октября 1917 (посмертно)
 Мардасов, Василий Алексеевич; капитан-лейтенант; № 7087; 4 декабря 1843
 Марецо (Марацо), Филипп Спиридонович; мичман; № 260 (213); 12 декабря 1774
 Марин, Аполлон Никифорович; полковник; № 4700; 21 декабря 1832
 Марин, Иван Максимович; генерал-майор; № 6395; 5 декабря 1841
 Марин, Павел Петрович; капитан 1-го ранга; № 1594; 26 ноября 1804
 Мариновский, Иосиф Игнатьевич; майор; № 4001; 26 ноября 1826
 Мария-София-Амалия, королева обеих Сицилий; № 10202; 21 февраля 1861
 Марк, Андрей Эммануилович; майор; № 9800; 26 ноября 1855
 Марк, Михаил Эммануилович; полковник; № 9065; 26 ноября 1853
 Маркевич, Андрей Иванович; генерал-майор; № 3163; 26 ноября 1816
 Маркевич, Аполлон Григорьевич; полковник; № 5955; 3 декабря 1839
 Маркевич, Владимир Григорьевич; капитан; № 5323; 1 декабря 1835
 Маркевич, Иван; подполковник; № 405; 26 ноября 1784
 Маркевич, Карл Иванович; майор; № 6337; 11 декабря 1840
 Маркевич, Моисей Иванович; майор; № 7290; 17 декабря 1844
 Маркевич, Филипп Петрович; полковник; № 4445; 18 декабря 1830
 Маркеллов, Александр Степанович; штабс-капитан; 27 января 1917 (посмертно)
 Маркелов, Сергей Демьянович, подпоручик; 30 декабря 1915
 Маркл, Валентин Осипович; подполковник; № 2746; 4 ноября 1813
 Марков, Александр Александрович; полковник; № 7763; 26 ноября 1847
 Марков, Александр Иванович; полковник; № 2574; 9 мая 1813
 Марков, Александр Иванович; майор; № 8281; 26 ноября 1849
 Марков, Александр Иванович; подпоручик; 9 июня 1917 (посмертно)
 Марков, Александр Фёдорович; подполковник; № 5784; 1 декабря 1838
 Марков, Василий Евгеньевич; генерал-майор; 9 сентября 1915
 Марков, Василий Николаевич; подполковник; № 7204; 17 декабря 1844
 Марков, Василий Парамонович; майор; № 3121; 26 ноября 1816
 Марков, Владимир Михайлович; штабс-капитан; 23 мая 1916
 Марков, Егор Васильевич; капитан; № 6884; 3 декабря 1842
 Марков, Егор Иванович; майор; № 6311; 11 декабря 1840
 Марков, Иван; полковник; № 306; 26 ноября 1779
 Марков, Иван Васильевич; генерал-майор; № 4187; 25 декабря 1828
 Марков, Николай Васильевич; полковник; № 5937; 3 декабря 1839
 Марков, Николай Иванович; майор; № 7504; 12 января 1846
 Марков, Николай Никандрович; капитан корпуса морской артиллерии; № 9483; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Марков, Пётр Антонович; полковник; № 4060; 26 ноября 1827
 Марков, Прокофий; подполковник; № 1360; 26 ноября 1802
 Марков, Сергей Дмитриевич; генерал-лейтенант; 21 мая 1915
 Марков, Сергей Леонидович; полковник; 17 октября 1915
 Марков, Трофим Иванович; полковник; № 6967; 4 декабря 1843
 Марков, Фёдор Иванович; подполковник; № 467 (241); 18 октября 1787
 Марков-Виноградский, Василий Терентьевич; подполковник; № 3948; 26 ноября 1826
 Марковец, Дмитрий Иванович; полковник; 26 января 1917
 Маркович, Божо Радованович; капитан; 11 сентября 1917 (посмертно)
 Маркович, Георгий Богичьевич; штабс-капитан; 25 марта 1916
 Маркович, Дмитрий; секунд-майор; № 348; 26 ноября 1781
 Маркович, Иван Васильевич; полковник; № 8644; 26 ноября 1851
 Маркович, Савва; черногорец; № 1739 (725); 10 февраля 1807
 Марковский, Василий Иосифович; полковник; 26 января 1917
 Марковский, Егор Августинович; подполковник; № 6005; 3 декабря 1839
 Маркодеев, Павел Анисимович; полковник; 1 сентября 1915
 Маркозов, Дмитрий Васильевич; полковник; 30 июня 1917
 Маркозов, Иван Павлович; майор; № 6598; 5 декабря 1841
 Мармылев, Иван Петрович; подполковник; № 8246; 26 ноября 1849
 Марнец, Эдуард Михайлович; полковник; № 6939; 4 декабря 1843
 Маре, Луи фон; капитан прусской службы; № 2946; 19 июля 1814 (:de:Louis von Marées)
 Марсеев, Александр Степанович; поручик; 28 августа 1917
 Мартен, Александр Александрович; подполковник; № 7218; 17 декабря 1844
 Мартинау, Карл Алексеевич; генерал-майор; № 7729; 26 ноября 1847
 Мартинович, Божко; командир батальона черногорской службы; 26 февраля 1879
 Мартис, Егор Васильевич; капитан; № 7107; 4 декабря 1843
 Мартсон, Константин Иванович; штабс-капитан; 9 июня 1910
 Мартыненко, Яков Петрович; майор; № 5057; 3 декабря 1834
 Мартынкевич, Игнатий Иванович; капитан-лейтенант; 26 ноября 1809
 Мартынов, Александр Владимирович (генерал); генерал-майор; 15 августа 1916
 Мартынов, Александр Михайлович; поручик; 19 мая 1915
 Мартынов, Андрей Дмитриевич (1762—1815); полковник; № 1209; 26 ноября 1795
 Мартынов, Борис Петрович; полковник; № 3803; 12 декабря 1824
 Мартынов, Вячеслав Андреевич; штабс-капитан; 2 октября 1914
 Мартынов, Герасим Антонович; подполковник; № 4595; 16 декабря 1831
 Мартынов, Евгений Иванович; генерал-майор; 13 февраля 1905
 Мартынов, Евгений Николаевич; подполковник; 14 июня 1915
 Мартынов, Матвей Филаретович; подъесаул; 20 ноября 1914
 Мартынов, Михаил Васильевич; штабс-капитан; 12 апреля 1878
 Мартынов, Михаил Фёдорович; подполковник; № 8033; 26 ноября 1848
 Мартынов, Николай; подполковник; № 10176; 26 ноября 1859
 Мартынов, Николай; майор; № 2347; 26 ноября 1811
 Мартынов, Николай Николаевич; капитан; 30 марта 1879
 Мартынов, Николай Петрович; генерал-майор; № 4537; 22 августа 1831
 Мартынов, Павел Петрович; генерал-майор; № 3873; 26 ноября 1826
 Мартынюк, Илья Сильвестрович; генерал-майор; 28 июля 1917
 Мартышевский, Евстафий Николаевич; полковник; 7 июля 1907
 Мартьянов, Максим; полковник; № 1849; 26 ноября 1807
 Мартьянов, Николай Александрович; штабс-капитан; 17 октября 1915
 Мартьянов, Николай Васильевич; майор; № 5307; 1 декабря 1835
 Мартьянов, Пётр Иванович; подпоручик; № 2655; 3 сентября 1813 (У Степанова—Григоровича дата ошибочно указана как 13 сентября 1813)
 Мартюшев, Константин Каллистратович; полковник; № 7986; 26 ноября 1848
 Марушевский, Владимир Владимирович; полковник; 21 марта 1915
 Марциняк, Константин Антонович; поручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Марченко, Василий Михайлович; штабс-капитан; 15 апреля 1915 (посмертно)
 Марченко, Виктор Кондратьевич; подпоручик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Марченко, Дионисий Андреевич; подпоручик; 10 сентября 1916
 Марченко, Николай Павлович; генерал-майор; 27 января 1917
 Маршалл, Джон; капитан великобританской службы; № 2945; 19 июля 1814
 Марьенко, Василий Алексеевич; сотник; 23 мая 1916
 Марьенкович (Мариенкович), Михаил Петрович; майор; № 1870; 26 ноября 1807
 Марьянков, Фёдор Самуилович; штабс-капитан; 31 июля 1917
 Марьянович, Нарцисс Павлович; ротмистр; № 2287 (994); 18 февраля 1811
 Масалкин, Александр Александрович; подпоручик; 10 июня 1916
 Масалов, Пётр Павлович; майор; № 5308; 1 декабря 1835
 Масальский, Владимир Николаевич; генерал от артиллерии; 9 декабря 1916
 Масальский, Николай Фёдорович; генерал-майор; № 9043; 26 ноября 1853
 Масицкий, Борис Петрович; прапорщик; 26 августа 1916 (посмертно)
 Масич, Дмитрий Николаевич; поручик; 28 июля 1915
 Маска, Иван Евфимович; майор; № 2893; 18 марта 1814
 Маслаков, Яков Фёдорович; капитан; № 6153; 3 декабря 1839
 Масленников, Евграф Николаевич; майор; № 7269; 17 декабря 1844
 Масленников, Егор; капитан-лейтенант; № 4013; 26 ноября 1826
 Масленников, Николай Егорович; подпоручик; № 9594; 15 апреля 1855
 Маслов, Алексей Егорович; полковник; 1853 (в кавалерских списках не значится, но этот орден показан в послужном списке)
 Маслов, Алексей Ефимович; майор; № 9990; 26 ноября 1856
 Маслов, Алексей Яковлевич; майор; № 5053; 3 декабря 1834
 Маслов, Андрей Васильевич; майор; № 8965; 1 февраля 1852
 Маслов, Андрей Тимофеевич; подполковник; № 1753 (739); 13 апреля 1807
 Маслов, Вадим; поручик; 23 мая 1916
 Маслов, Василий Иванович; полковник; № 5158; 1 декабря 1835
 Маслов, Виктор Тимофеевич; поручик; 5 мая 1917
 Маслов, Емельян; капитан; № 8123; 26 ноября 1848
 Маслов, Игнатий Дмитриевич; полковник; № 5373; 6 декабря 1836
 Маслов, Николай Александрович; полковник; № 8615; 26 ноября 1851
 Маслов, Николай Иванович; полковник; № 29 (29); 22 сентября 1770
 Маслов, Николай Кириллович; майор; № 5843; 1 декабря 1838
 Маслов, Пётр Миронович; майор; № 6825; 3 декабря 1842
 Маслов, Пётр Митрофанович; майор; № 3996; 26 ноября 1826
 Маслов, Фёдор Васильевич; подполковник; № 3976; 26 ноября 1826
 Маслов, Флегонт Матвеевич; капитан-лейтенант; № 1788 (774); 3 августа 1807
 Маслович, Иван Иванович; майор; № 6840; 3 декабря 1842
 Масловский, Афанасий Кириллович; полковник; № 5956; 3 декабря 1839
 Масловский, Евгений Васильевич; полковник; 10 июня 1916
 Масловский, Иосиф; капитан; № 9511; 26 ноября 1854
 Масловский, Константин Сергеевич; штабс-капитан; 25 сентября 1917
 Масловский, Семён Осипович; полковник; № 7565; 1 января 1847
 Масловский, Фёдор Афанасьевич; полковник; № 4786; 25 декабря 1833
 Масловский, Фёдор Евстафьевич; подполковник; № 5591; 29 ноября 1837
 Масляников, Борис Андреевич; штабс-капитан; 12 января 1917
 Массе, Александр Осипович; майор; № 654 (339); 22 августа 1789
 Массальский, Иван Иванович; капитан; 12 июня 1917
 Массальский, Иван Яковлевич; майор; № 5625; 29 ноября 1837
 Мастберг, Август-Фридрих Георгиевич; подполковник; 3 февраля 1915
 Масхарашвили, Иван Несторович; поручик; 12 октября 1917 (посмертно)
 Масюков, Даниил Андреевич; подполковник; № 9739; 26 ноября 1855
 Масюков, Иннокентий Константинович; подпоручик; 26 января 1917 (посмертно)
 Матанович, Стефан; командир батальона черногорской службы; 26 февраля 1879
 Матвеев, Александр Васильевич; прапорщик; 11 декабря 1915
 Матвеев, Александр Николаевич; майор; № 6083; 3 декабря 1839
 Матвеев, Александр Яковлевич; майор; № 9832; 26 ноября 1855
 Матвеев, Алексей Козьмич; подполковник; № 9953; 26 ноября 1856
 Матвеев, Алексей Парменович; генерал-майор; № 6392; 5 декабря 1841
 Матвеев, Антон Егорович; полковник; № 5700; 1 декабря 1838
 Матвеев, Василий Тарасович; поручик; 18 ноября 1916 (посмертно)
 Матвеев, Георгий Иванович; подпоручик; 24 апреля 1915 (посмертно)
 Матвеев, Гавриил Евстигнеевич; полковник; № 9934; 26 ноября 1856
 Матвеев, Григорий Алексеевич; подполковник; 1 июня 1915
 Матвеев, Григорий Кондратьевич; войсковой старшина; № 2292 (999); 3 апреля 1811
 Матвеев, Иван Ионович; подпоручик; 9 июня 1915 (посмертно)
 Матвеев, Михаил Владимирович; поручик; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Матвеев, Михаил Львович; генерал-майор; 3 марта 1915
 Матвеев, Пётр Петрович; подполковник; № 9715; 26 ноября 1855
 Матвеев, Яков Степанович; капитан; № 2238; 26 ноября 1810
 Матвеенко, Григорий Иванович; подполковник; № 7602; 1 января 1847
 Матвеенко, Константин Николаевич; штабс-ротмистр; 11 сентября 1916
 Матвеенко, Михаил Дмитриевич; майор; № 7287; 17 декабря 1844
 Матейко, Владимир Матвеевич; подпоручик; 3 сентября 1916 (посмертно)
 Матич, Милорад; подполковник; 30 июня 1917 (посмертно)
 Маторин, Алексей Иванович; поручик; № 5662; 29 ноября 1837
 Матренинский, Евгений Михайлович; подпоручик; 30 июля 1917 (посмертно)
 Матросов, Сергей; подпоручик; 9 мая 1919 (посмертно)
 Матрунецкий, Александр Герасимович; подпоручик; 1 марта 1916
 Матус, Макар Герасимович; майор; № 8980; 1 февраля 1852
 Матусевич, Василий Александрович; капитан флота; 15 января 1907
 Матусевич, Владимир Борисович; прапорщик; 25 сентября 1917
 Матусевич, Климент Павлович; майор; № 1702 (688); 9 марта 1806
 Матушевич, Даниил Егорович; подполковник; № 9781; 26 ноября 1855
 Матушевич, Фёдор Павлович; генерал-майор; 6190; 11 декабря 1840
 Матушкин, Евгений Александрович; полковой врач; 31 июля 1916
 Матцен, Карл Иванович; подполковник; № 335; 26 ноября 1781
 Матюнин, Александр Ефимович; майор; № 8981; 1 февраля 1852
 Матюхин, Никита Андреевич; прапорщик; 25 марта 1916
 Матюшев, Пётр Павлович; майор; № 9182; 26 ноября 1853
 Матюшкин, Николай Михайлович; полковник; № 5975; 3 декабря 1839
 Матюшкин, Фёдор Фёдорович; капитан-лейтенант; № 4615; 16 декабря 1831
 Матякин, Илья Александрович; подполковник; 25 сентября 1917
 Матяшевский, Николай; полковник; № 5157; 1 декабря 1835
 Мау, Иван; капитан; № 9510; 26 ноября 1854
 Мауринов, Козьма Андриянович; подполковник; № 224 (184); 26 ноября 1773
 Махаев, Пётр Павлович; подполковник; 26 августа 1916
 Махарадзе, Илья Егорович; поручик; 18 сентября 1917
 Махатадзе, Георгий Александрович (ротмистр); ротмистр; 19 марта 1917
 Махин, Иван Фёдорович (Сидорович?); капитан; № 5326; 1 декабря 1835
 Махотин, Антон Евфимович; полковник; № 6240; 11 декабря 1840
 Махтеси-Бабаянц, Мовсес Саркисович; поручик; 11 марта 1915
 Мацевский, Мечислав Михайлович; полковник; 4 марта 1917
 Мацеевский, Адам Адольфович; полковник; 18 мая 1915
 Мацеевский, Павел Адольфович; полковник; 7 апреля 1915 (посмертно)
 Мацеевский, Сергей Павлович; подполковник; 3 января 1915
 Мациевский, Александр Николаевич; майор; № 9459; 26 ноября 1854
 Мациевский, Николай; подпоручик; 5 мая 1917 (посмертно)
 Мацкевич, Иван; подполковник; № 3410; 15 февраля 1819
 Мацкевич, Иван Игнатьевич; подпоручик; 15 января 1917 (посмертно)
 Мацкунас, Вацлав Андреевич; капитан; 13 марта 1908
 Мацылев, Александр Петрович; полковник; № 4695; 21 декабря 1832
 Мацылев, Сергей Александрович; подпоручик; 4 ноября 1914
 Мацюк-Шевчук, Стефан Филимонович; подпоручик; 6 августа 1915
 Мачабели, Давид Егорович; полковник; № 231 (191); 26 ноября 1773
 Мачабели, Иван Егорович; поручик; № 9307; 19 мая 1854
 Мачавариани, Давид Михайлович; полковник; 25 октября 1917
 Мачавариани, Дмитрий Петрович; поручик; 16 декабря 1877
 Мачавариани, Михаил Лукич (Сергеевич); штабс-капитан; 27 марта 1918
 Мачаков, Григорий Яковлевич; капитан 2-го ранга; № 1600; 26 ноября 1804
 Мачижев (Мочижев, Мачижов), Иван; подпоручик; 5 ноября 1919 (посмертно)
 Машин, Александр Григорьевич; капитан-лейтенант; № 7671; 1 января 1847
 Машин, Григорий Васильевич; капитан-лейтенант; № 1877; 26 ноября 1807
 Машин, Ростислав Александрович; сотник; 19 февраля 1876
 Машин, Ростислав Григорьевич; капитан 1-го ранга; № 8854; 1 февраля 1852
 Машков, Николай Дмитриевич; капитан; 11 марта 1915 (посмертно)
 Машурко, Владимир Михайлович; прапорщик; 18 ноября 1917
 Маянский, Василий Иванович; подполковник; 30 декабря 1915

Мг 
 Мгалоблишвили, Виктор Георгиевич; штабс-капитан; 15 марта 1917
 Мгебров, Владимир Авельевич; штабс-капитан; 21 августа 1917 (посмертно)

Ме 
 Мевес, Николай Иванович; полковник; № 3453; 26 ноября 1819
 Мевес, Платон Фердинандович фон; подполковник; № 8684; 26 ноября 1851
 Медведев, Александр Александрович; капитан; 6 апреля 1915
 Медведев, Иван; лейтенант; № 1448; 26 ноября 1802
 Медведев, Лев Васильевич; полковник; № 8181; 26 ноября 1849
 Медведев, Николай Кузьмич; прапорщик; 22 декабря 1917 (посмертно)
 Медведев, Павел Адрианович; капитан; 26 августа 1916
 Медведев, Павел Никифорович; подполковник; 19 мая 1915
 Медведков, Нил Илиодорович; полковник; 4 марта 1917
 Медведовский, Николай Юлианович; полковник; 26 декабря 1877
 Медведовский, Пётр Петрович; подпоручик; 24 апреля 1915 (посмертно)
 Медведовский, Ян-Александр-Флориан Антонович; подполковник; 6 августа 1915
 Медведский, Марк Степанович; майор; № 5621; 29 ноября 1837
 Медель, Михаил Иванович; поручик; 6 июля 1915
 Медем, Николай Васильевич; генерал-лейтенант; № 9927; 26 ноября 1856
 Медер, Андрей; подполковник; № 1858; 26 ноября 1807
 Медер, Андрей Иванович; бригадир; № 27 (27); 27 августа 1770
 Медер, Владимир Арнольдович; полковник; 11 ноября 1914 (посмертно)
 Медер, Николай Павлович; капитан; № 9851; 26 ноября 1855
 Медер, Фёдор Иванович; полковник; № 897 (471); 18 марта 1792
 Медзевич, Сигизмунд Викентьевич; штабс-капитан; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Медиш, Григорий Максимович; полковник; № 8873; 1 февраля 1852
 Медиш, Михаил Максимович; полковник; № 9682; 26 ноября 1855
 Медников, Алексей Михайлович; прапорщик; 3 ноября 1915
 Медосытов, Павел Семёнович; подполковник; № 1969 (877); 20 мая 1808
 Медынский, Пётр Павлович; подпоручик; 31 октября 1917
 Медынцев, Яков Афанасьевич; полковник; № 2693; 6 октября 1813
 Меев, Александр Семёнович; майор; № 3226; 26 ноября 1816
 Меженин, Василий Яковлевич; капитан; № 9014; 1 февраля 1852
 Меженинов, Егор Николаевич; подполковник; № 9727; 26 ноября 1855
 Межинский, Фёдор Доримедонтович; поручик; 21 июня 1915
 Межуев, Александр; подполковник; № 6268; 11 декабря 1840
 Мезенцев, Владимир Петрович; полковник; № 2045 (916); 23 января 1809
 Мезенцев, Михаил Иванович; майор; № 1971 (879); 20 мая 1808
 Мезонфор, де ла; поручик; № 2759; 10 декабря 1813
 Мейбоум, Иван Иванович; майор; № 1374; 26 ноября 1802
 Мейендорф, Егор Фёдорович; полковник; № 4524; 21 февраля 1831
 Мейендорф, Фёдор; подполковник; № 429; 26 ноября 1785
 Мейендорф, Феофил Егорович; генерал от кавалерии; 8 января 1908
 Мейер (Мерцалов), Борис Иванович; подпоручик; 25 апреля 1916
 Мейер, Владимир Александрович; подполковник; 11 августа 1917
 Мейер, Иван Иванович; подполковник; № 3735; 26 ноября 1823
 Мейер, Игнатий Андреевич; полковник; № 5145; 1 декабря 1835
 Мейер, Карл Карлович; генерал-майор; № 9639; 26 ноября 1855
 Мейер, Карл Христианович; ротмистр; № 2871; 13 марта 1814
 Мейер, Рейнгольд Петрович; майор; № 1979 (887); 20 мая 1808
 Мейзер, Иван Данилович фон; подполковник; № 8052; 26 ноября 1848
 Мейран, Спиридон Амедеевич; майор; № 1806 (794); 9 сентября 1807
 Мейсман, Пётр Васильевич; подполковник; № 6513; 5 декабря 1841
 Мейснер, Яков Иванович; полковник; № 1326; 26 ноября 1802
 Мейстер, Александр Рейнгольдович; полковник; 11 февраля 1901
 Мекензи, Фома Фомич; лейтенант; № 136 (115); 9 июля 1771
 Мекешин, Дмитрий Алексеевич; полковник; № 5162; 1 декабря 1835
 Мекк, Карл Карлович; полковник; № 9367; 26 ноября 1854
 Мекленбург-Стрелицкий, Михаил Георгиевич; генерал-лейтенант; 31 января 1915
 Меландер, Иван Карпович; полковник; № 6458; 5 декабря 1841
 Мелеги, Николай Иванович; капитан; 26 августа 1916
 Мелентьев, Андрей Фёдорович; подполковник; № 3077; 26 ноября 1816
 Мелентьев, Борис Николаевич; подполковник; 11 декабря 1915
 Мелентьев, Пётр Васильевич; полковник; № 10047; 26 ноября 1857
 Мелетиев, Геннадий Васильевич; поручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Мелех, Евгений Иосифович; подполковник; 11 ноября 1914
 Мелик-Бегляров, Теймураз Фридонович; штабс-капитан; № 6389; 16 мая 1841
 Мелик-Шахназаров (Шахназаров), Андрей Павлович; поручик; 2 июня 1915
 Меликов, Аветик Герасимович; майор; 1 января 1878
 Меликов, Иван Осипович; подполковник; № 4845; 25 декабря 1833
 Меликов, Леван Иванович; капитан; № 7371; 1 июля 1845
 Меликов, Павел Моисеевич; полковник; № 3443; 26 ноября 1819
 Мелихов, Александр Григорьевич; поручик; 24 ноября 1916
 Мелин, Андрей Андреевич; полковник; № 3913; 26 ноября 1826
 Мелиссино, Алексей Петрович; подполковник; № 815 (428); 25 марта 1791
 Мелихов, Василий Иванович; контр-адмирал; № 5119; 1 декабря 1835
 Мелихов, Иван Максимович; подполковник; № 4726; 21 декабря 1832
 Меллер-Закомельский, Александр Николаевич; полковник; 19 февраля 1876
 Меллер-Закомельский, Егор Иванович; подполковник; № 609 (293); 14 апреля 1789
 Меллер-Закомельский, Пётр Иванович; подполковник; № 600 (284); 14 апреля 1789
 Меллер-Закомельский, Пётр Петрович; полковник; № 7752; 26 ноября 1847
 Меллер-Закомельский, Сергей Николаевич; ротмистр; 23 мая 1876
 Меллин, Борис Петрович; подполковник; № 179 (151); 13 ноября 1771
 Меллин, Владимир; подполковник; № 404; 26 ноября 1784
 Меллин, Егор Петрович; подполковник; № 490; 26 ноября 1787
 Мельгунов, Иван Ионович; подполковник; № 5002; 3 декабря 1834
 Мельгунов, Лука Сергеевич; майор; № 7858; 26 ноября 1847
 Мельгунов, Михаил Эрастович; генерал-майор; 19 мая 1915
 Мельгунов, Пётр Алексеевич; подполковник; № 226 (186); 26 ноября 1773
 Мельгунов, Пётр Иванович; генерал-майор; № 3890; 26 ноября 1826
 Мельников, Александр; подпоручик; 28 февраля 1919
 Мельников, Александр Васильевич; штабс-капитан; № 9585; 1 марта 1855
 Мельников, Алексей Михайлович; лейтенант; № 2159; 26 ноября 1809
 Мельников, Алексей Петрович; полковник; № 7159; 17 декабря 1844
 Мельников, Василий Андреевич; капитан-лейтенант; № 3613; 16 декабря 1821
 Мельников, Василий Карпович; ротмистр; № 8096; 26 ноября 1848
 Мельников, Владимир Васильевич; штабс-капитан; 22 мая 1915
 Мельников, Григорий Григорьевич; полковник; № 2834; 20 февраля 1814
 Мельников, Иван; прапорщик; 9 октября 1917 (посмертно)
 Мельников, Иван Павлович; подполковник; № 8736; 26 ноября 1851
 Мельников, Илья Григорьевич; секунд-майор; № 1202 (633); 26 ноября 1795
 Мельников, Константин Иванович; подполковник; № 7232; 17 декабря 1844
 Мельников, Лука Андреевич; капитан-лейтенант; № 3425; 15 февраля 1819
 Мельников, Михаил Иванович; полковник; № 4086; 26 ноября 1827
 Мельников, Михаил Леонтьевич; капитан 1-го ранга; № 349; 26 ноября 1781
 Мельников, Николай Александрович; полковник; 26 августа 1916
 Мельников, Николай Алексеевич; штабс-капитан; 29 октября 1917
 Мельников, Николай Григорьевич; полковник; № 2075 (946); 18 октября 1809
 Мельников, Пётр Иванович; капитан; 14 июня 1915 (посмертно)
 Мельников, Сергей Лукилианович; подпоручик; 24 апреля 1915
 Мельницкий, Валериан Павлович; полковник; 16 декабря 1877
 Мельницкий, Дмитрий Петрович; капитан; 26 августа 1916
 Мельницкий, Евгений Константинович; поручик; 30 декабря 1915
 Мельницкий, Леонид Сократович; штабс-капитан; 15 января 1917
 Мельцер, Сергей Карлович; полковник; № 9378; 26 ноября 1854
 Мен, Владимир Иванович; подполковник; 17 апреля 1915
 Менгден, Александр Александрович; штабс-капитан; 2 апреля 1917
 Менгден, Евгений Евстафьевич фон; подполковник; № 6990; 4 декабря 1843
 Менгден, Иван Иванович; ротмистр; № 156 (135); 26 августа 1771
 Менгден, Фридрих Вильгельмович; майор; № 6844; 3 декабря 1842
 Менген, Карл; полковник австрийской службы; № 2958; 3 августа 1814
 Менде, Александр Иванович; генерал-майор; № 6401; 5 декабря 1841
 Менделеев, Автоном Петрович; майор; № 5480; 6 декабря 1836
 Мендель, Александр Леонтьевич; капитан 2-го ранга; № 8437; 26 ноября 1850
 Мендель, Филипп Леонтьевич; капитан-лейтенант; № 2246; 26 ноября 1810
 Мензбир, Константин Яковлевич; подполковник; № 6289; 11 декабря 1840
 Мензенкампф, Готгардт Богданович фон; полковник; № 8364; 26 ноября 1850
 Менсдорф-Пуилье, Эммануэль; полковник австрийской службы; № 2935; 12 мая 1814 
 Менцелиус, Даниил Иванович; полковник; № 1334; 26 ноября 1802
 Менцелиус, Фёдор; секунд-майор; № 713; 10 декабря 1789
 Менцинский, Михаил Фавстович; поручик; № 4264; 12 апреля 1829
 Меншиков, Владимир Александрович; генерал-майор; № 9629; 26 ноября 1855
 Меншиков, Сергей Александрович; подполковник; № 13 (13); 27 июля 1770
 Меньков, Николай Иванович; прапорщик; 26 апреля 1915 (посмертно)
 Меньков, Пётр Кононович; полковник; № 9679; 26 ноября 1855
 Меньшов, Евгений Николаевич; подпоручик; 4 марта 1917
 Меньшов, Орест Владимирович; полковник; 5 мая 1917
 Меньшой, Николай Павлович; подполковник; № 9906; 7 апреля 1856
 Меньщиков, Константин Петрович; капитан; № 9228; 26 ноября 1853
 Мердер, Карл Карлович; генерал-майор; № 4294; 19 декабря 1829
 Мердер, Павел Карлович; генерал-майор; № 5526; 29 ноября 1837
 Меринский, Матвей Васильевич; генерал-майор; № 4924; 3 декабря 1834
 Мерказин, Дмитрий Алексеевич; полковник; № 6933; 4 декабря 1843
 Меркель, Николай Яковлевич; майор; № 611 (295); 14 апреля 1789
 Меркулов, Александр Васильевич; подполковник; № 6519; 5 декабря 1841
 Меркулов, Василий Ефимович; полковник; № 9099; 26 ноября 1853
 Меркулов, Василий Степанович; майор; № 4117; 26 ноября 1827
 Меркулов, Николай Кузьмич; капитан; 25 мая 1916
 Меркулов, Пётр Всеволодович; капитан; 24 апреля 1915
 Меркулов, Яков Гаврилович; надворный советник; № 1480; 15 декабря 1802
 Меркушев, Валерий Аполлинарьевич; младший врач; 16 апреля 1904
 Меркушев, Василий Александрович; старший лейтенант; 19 июля 1915
 Меркушев, Василий Андреевич; лейтенант; 10 августа 1915
 Мерлин, Павел Иванович; полковник; № 1726 (712); 29 января 1807
 Мерлин, Пётр; ротмистр; № 2372; 26 ноября 1811
 Мерлини, Станислав Демьянович; генерал-майор; № 3538; 16 декабря 1821
 Мерман, Егор Егорович; майор; № 10129; 26 ноября 1858
 Мертваго, Фёдор Степанович; капитан-лейтенант; № 6383; 11 декабря 1840
 Мертенс, Алексей Иванович фон; полковник; № 1841; 26 ноября 1807
 Мертенс, Иван Фёдорович фон; генерал-поручик; № 1225; 26 ноября 1795
 Мерхелев, Савелий Павлович; подпоручик; 23 декабря 1878
 Мерхелевич, Сигизмунд Венедиктович; полковник; № 6409; 5 декабря 1841
 Мессер, Павел Фомич; капитан 2-го ранга; № 5457; 6 декабря 1836
 Мессер, Пётр Фомич; капитан 1-го ранга; № 5983; 3 декабря 1839
 Мессер, Фома Фомич; капитан 2-го ранга; № 1418; 26 ноября 1802
 Мессершмидт, Александр Карлович; подполковник; № 5575; 29 ноября 1837
 Мессинг, Андрей Иванович; подполковник; 17 декабря 1844
 Мессинг, Пётр Иванович; подполковник; № 5583; 29 ноября 1837
 Местр, Поль Андре Мари; генерал французской службы; 29 января 1917 (:fr:Paul Maistre)
 Метакса, Егор Павлович; лейтенант; № 1898; 26 ноября 1807
 Метакса, Христофор Анастасьевич; капитан-лейтенант; № 3531; 6 июня 1821
 Метёлкин, Александр Николаевич; подполковник; 22 марта 1917 (посмертно)
 Метлин, Николай Фёдорович; капитан 2-го ранга; № 6160; 3 декабря 1839
 Метлин, Павел Фёдорович; капитан-лейтенант; № 7320; 17 декабря 1844
 Механиков, Александр Васильевич; подпоручик; 28 ноября 1916
 Мехмандаров, Самедбек Садыхбек оглы; генерал-майор; 24 октября 1904
 Мечь, Илья Иванович; капитан; № 9222; 26 ноября 1853
 Мешетич, Иван Васильевич; майор; № 9828; 26 ноября 1855
 Мешков, Яков Никитич; полковник; № 591 (275); 18 января 1788
 Мещеринов, Василий Дмитриевич; генерал-майор; № 4055; 26 ноября 1827
 Мещерский, Александр Константинович; полковник; № 9701; 26 ноября 1855
 Мещерский, Борис Васильевич, секунд-майор; № 1015; 26 ноября 1793
 Мещерский, Василий Никитич, поручик; № 247 (207); 26 ноября 1774
 Мещерский, Иван Иванович; полковник; № 450; 26 ноября 1786
 Мещерский, Леонтий Васильевич; майор; № 1583; 26 ноября 1804
 Мещерский, Сергей Иванович; подполковник; № 4174; 30 сентября 1828
 Мещеряков, Василий Николаевич; полковник; № 9078; 26 ноября 1853
 Мещеряков, Демид Иванович; полковник; № 2484 (1117); 23 декабря 1812
 Мещеряков, Леонид Степанович; подпоручик; 30 декабря 1915

Ми 
 Миаковский, Василий Тимофеевич; майор; № 8992; 1 февраля 1852
 Миглевский, Николай Михайлович; полковник; 26 апреля 1915
 Мизин, Яков Осипович; полковник; № 3822; 12 декабря 1824
 Микеладзе, Алмасхан Отиевич; подполковник; 31 июля 1877
 Микеладзе, Дмитрий Отиевич; штабс-капитан; 2 апреля 1879
 Микеладзе, Ивлиан Хотович; полковник; 29 октября 1917
 Микеладзе, Симон Дмитриевич; подпоручик; № 10160; 8 сентября 1859
 Миклашевский, Андрей Михайлович; штабс-капитан; 6 июля 1915
 Миклашевский, Михаил Павлович; полковник; № 720 (367); 30 марта 1790
 Микоша, Леонард Иванович; штабс-капитан; 29 августа 1916
 Микрюков, Виктор Матвеевич; капитан 2-го ранга; № 8589; 26 ноября 1850
 Микрюков, Матвей Степанович; капитан 1-го ранга; № 2328; 26 ноября 1811
 Микрюков, Михаил Матвеевич; лейтенант; № 6385; 11 декабря 1840 (сведения о награждении 26 ноября 1848 г. являются ошибочными)
 Микулин, Василий Яковлевич; генерал-майор; № 4770; 25 декабря 1833
 Микулинский, Александр Сергеевич; полковник; 6 июля 1915
 Милашевич, Сергей Константинович; капитан 2-го ранга; 26 декабря 1916
 Милевский, Николай Антонович; подполковник; № 4998; 3 декабря 1834
 Милевский, Николай Иосифович; полковник; 1 сентября 1917
 Милейка, Иван Осипович; ротмистр; № 2645; 17 августа 1813
 Милейко, Константин Андреевич; подполковник; 3 февраля 1915
 Милен, Василий Фёдорович; генерал-майор; № 5348; 6 декабря 1836
 Милич, Вукан; подкомандир батальона черногорской службы; 26 февраля 1879
 Миллер, Адольф Христианович; подполковник; № 5751; 1 декабря 1838
 Миллер, Александр Борисович; полковник; № 2445 (1078); 9 ноября 1812
 Миллер, Александр Петрович; капитан; № 8815; 26 ноября 1851
 Миллер, Андрей Логинович фон; премьер-майор; № 503; 26 ноября 1787
 Миллер, Иван Лаврентьевич; полковник; № 5733; 1 декабря 1838
 Миллер, Иван Петрович; полковник; № 5699; 1 декабря 1838
 Миллер, Карл Иванович (старший); подполковник; № 4463; 18 декабря 1830
 Миллер, Карл Иванович (младший) фон; подполковник; № 1210; 26 ноября 1795
 Миллер, Карл Логинович; премьер-майор; № 1120; 26 ноября 1794
 Миллер, Кондратий Иванович; подполковник; № 6286; 11 декабря 1840
 Миллер, Константин Лаврович; капитан; № 9250; 26 ноября 1853
 Миллер, Ксаверий Иванович; майор; № 4378; 19 декабря 1829
 Миллер, Логин; полковник; № 90; 25 ноября 1770
 Миллер, Николай Иванович; полковник; № 7759; 26 ноября 1847
 Миллер, Пётр; полковник; № 3495; 6 июня 1821
 Миллер, Фёдор; секунд-майор; № 1222; 26 ноября 1795
 Миллер, Фёдор Иванович; подполковник; № 641 (326); 28 июня 1789
 Миллер, Фёдор Иванович (генерал); полковник; № 5731; 1 декабря 1838
 Миллер, Фридрих Эдуардович; прапорщик; 29 июля 1916 (посмертно)
 Милобендзский, Виктор Казимирович; поручик; 2 октября 1917
 Милобендзский, Игорь Казимирович; подпоручик; 14 июня 1915
 Миловзоров, Борис Александрович; корнет; 26 августа 1916 (посмертно)
 Миловидов, Вадим; подпоручик; 23 мая 1916
 Миловидов, Сергей Николаевич; поручик; 5 мая 1917
 Милонас, Николай Спиридонович; капитан-лейтенант; № 9529; 26 ноября 1854, «за 18 морских кампаний»
 Милонас, Спиридон Иванович; капитан-лейтенант; № 3281; 26 ноября 1816
 Милонин, Эммануил Яковлевич; майор; № 4377; 19 декабря 1829
 Милонов, Алексей Алексеевич; подпоручик; 22 декабря 1916 (посмертно)
 Милорадович, Андрей Николаевич; генерал-майор; № 3916; 26 ноября 1826
 Милош, Михаил Казимирович; майор; № 5043; 3 декабря 1834
 Милутинов, Пётр Павлович; подполковник; № 454; 26 ноября 1786
 Мильковский, Александр Степанович; полковник; 13 января 1915
 Мильковский, Евгений Петрович; полковник; № 7416; 12 января 1846
 Милюков, Мардарий Васильевич; лейтенант; № 3383; 12 декабря 1817
 Милюков, Сергей Дмитриевич; майор; № 7853; 26 ноября 1847
 Минахов, Яков Николаевич; поручик; 11 апреля 1917 (посмертно)
 Миненков, Борис Степанович; подъесаул; 18 сентября 1916
 Минервин, Николай Арсеньевич; поручик; 13 января 1916
 Минин, Александр Степанович; подполковник; № 9134; 26 ноября 1853
 Минин, Ермил Григорьевич; поручик; 19 декабря 1917
 Миних, Владимир Сергеевич; штабс-капитан; 2 июня 1915
 Миних, Сергей Христофорович; полковник; № 1953 (860); 20 мая 1808
 Миницкий; майор; № 2393 (1027); 14 января 1812
 Миницкий, Дмитрий Андреевич; генерал-майор; № 1835; 26 ноября 1807
 Миницкий, Иван Григорьевич; капитан 1-го ранга; № 5980; 3 декабря 1839
 Миницкий, Михаил Иванович; капитан 2-го ранга; № 2231; 26 ноября 1810 (сведения о награждении 26 ноября 1811 г. являются ошибочными)
 Миницкий, Степан Иванович; капитан-лейтенант; № 1441; 26 ноября 1802
 Минквиц, Дмитрий Петрович; подполковник; № 8942; 1 февраля 1852
 Минквиц, Юлий Фёдорович; генерал-майор; № 8346; 26 ноября 1850
 Минкельд, Карл Фёдорович; майор; № 7283; 17 декабря 1844
 Минстер, Егор Борисович; майор; № 4883; 25 декабря 1833
 Минут, Андрей Яковлевич; генерал-майор; № 4321; 19 декабря 1829
 Минучиц, Игнатий Антонович; штабс-капитан; 7 апреля 1915
 Минченков, Николай Игнатьевич; подполковник; № 4874; 25 декабря 1833
 Миокович, Виктор Васильевич; штабс-капитан; 24 апреля 1915
 Миончинский, Дмитрий Тимофеевич; поручик; 29 сентября 1915
 Мирбах, Эбергард Андреевич фон; полковник; № 9352; 26 ноября 1854
 Миргородский, Дмитрий Иванович; майор; № 6849; 3 декабря 1842
 Мирецкий, Евгений Иосифович; прапорщик; 13 марта 1915
 Мириманов, Георгий Иосифович; штабс-капитан; 26 января 1917
 Миркович, Александр Яковлевич; полковник; № 9085; 26 ноября 1853
 Миркович, Михаил Фёдорович; генерал-майор; 5 мая 1878
 Миркович, Пётр Филиппович; подполковник; № 2117; 26 ноября 1809
 Миркович, Фёдор Яковлевич; генерал-майор; № 4775; 25 декабря 1833
 Мирович, Павел; подполковник; № 3118; 26 ноября 1816
 Мирович, Фёдор; капитан; № 7345; 17 декабря 1844
 Мировичев, Михаил; премьер-майор; № 444; 26 ноября 1785
 Миролюбов, Пётр Павлович; штабс-капитан; 9 июня 1910
 Мироненко, Георгий Александрович; штабс-капитан; 4 апреля 1917
 Мироненко, Моисей Ефимович; поручик; 15 марта 1917
 Мироненко, Павел Николаевич; майор; № 5274; 1 декабря 1835
 Мироненко-Васютинский, Понтий Семёнович; подполковник; 12 октября 1917
 Миронов, Алексей Яковлевич; премьер-майор; № 1216; 26 ноября 1795
 Миронов, Василий Николаевич; штабс-капитан; 31 октября 1917
 Миронов, Венедикт Васильевич; прапорщик; 28 августа 1917 (посмертно)
 Миронов, Иван Семёнович; полковник; № 3402; 15 февраля 1819
 Миронов, Пётр Иванович; майор; № 6329; 11 декабря 1840
 Миронов, Фёдор Галактионович; поручик; 21 августа 1915
 Миронович, Александр Никодимович; штабс-капитан; 18 ноября 1914; (по другим данным вместо ордена был награждён Георгиевским оружием)
 Миронович, Виктор Петрович; подполковник; 3 февраля 1915
 Мироновский, Алексей Карпович; полковник; 12 ноября 1917
 Мирошников, Владимир Иванович; прапорщик; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Мирошниченко, Алексей Александрович; подпоручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Мисевский, Пётр Лаврентьевич; полковник; № 4685; 21 декабря 1832
 Миславский, Семён Мартынович; подполковник; № 5203; 1 декабря 1835
 Мисников, Николай Фёдорович; лейтенант; 18 апреля 1909
 Мистров, Иван; подполковник; № 380; 26 ноября 1783
 Мистров, Иван Иванович; подполковник; № 2074 (945); 4 октября 1809
 Мистров, Пётр Иванович; капитан; № 1164 (594); 1 января 1795
 Мистров, Пётр Потапович; капитан 2-го ранга; № 3153; 26 ноября 1816
 Мистрюков, Аким Михайлович; подполковник; № 3041; 26 ноября 1816
 Мистулов, Эльмурза Асланбекович; есаул; 25 февраля 1907
 Мисюра, Андрей Викторович; полковник; 26 марта 1916
 Миткевич, Александр; майор; № 10079; 26 ноября 1857
 Миткевич-Волчасский, Владимир Арсеньевич; штабс-капитан; 13 января 1915
 Миткевич-Волчасский, Георгий Павлович; капитан; 12 апреля 1878
 (Митков) Митьков, Прокофий Платонович; капитан 1-го ранга; № 6986; 4 декабря 1843
 Митовский; штабс-ротмистр; 1 ноября 1905
 Митрофанов, Иван Петрович; полковник; № 5696; 1 декабря 1838
 Митрофанов, Леонид Дмитриевич; прапорщик; 15 августа 1916
 Миттон, Роман Романович; полковник; № 6421; 5 декабря 1841
 Митьков, Федот Константинович; капитан-лейтенант; № 1431; 26 ноября 1802
 Михаил Александрович, великий князь; генерал-майор; 3 марта 1915
 Михаил Николаевич, великий князь; № 9331; 7 ноября 1854
 Михаили, Стомати Михайлович; капитан-лейтенант; № 3681; 13 февраля 1823
 Михайлов; поручик; № 1817 (803); 9 сентября 1807
 Михайлов, Аким; капитан; № 9475; 26 ноября 1854
 Михайлов, Александр Григорьевич; капитан; № 7344; 17 декабря 1844
 Михайлов, Александр Иванович; ротмистр; № 2797; 20 января 1814
 Михайлов, Александр Николаевич; прапорщик; 10 июня 1916
 Михайлов, Алексей Иванович; штабс-капитан; 29 мая 1915
 Михайлов, Афанасий Лазаревич; капитан; № 7909; 26 ноября 1847
 Михайлов, Валентин Иосифович; поручик; 14 июня 1915
 Михайлов, Василий Дмитриевич; капитан 1-го ранга; № 7586; 1 января 1847
 Михайлов, Василий Максимович; капитан 1-го ранга; № 3051; 26 ноября 1816
 Михайлов, Василий Михайлович; подполковник; № 5028; 3 декабря 1834
 Михайлов, Виктор Викторович; штабс-капитан; 1 февраля 1917
 Михайлов, Владимир Мартынович; прапорщик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Михайлов, Дементий Иванович; капитан-лейтенант; № 885 (459); 19 февраля 1792
 Михайлов, Иван; подпоручик; 11 октября 1915
 Михайлов, Капитон Иванович; подполковник; № 4247; 1 января 1829
 Михайлов, Михаил Михайлович; штабс-капитан; 5 мая 1878
 Михайлов, Николай Александрович; капитан; 30 декабря 1915
 Михайлов, Николай Иванович; генерал-майор; 27 января 1917 (посмертно)
 Михайлов, Николай Николаевич; подполковник; 18 сентября 1916
 Михайлов, Николай Фёдорович; штабс-капитан; 31 мая 1917 (посмертно)
 Михайлов, Сергей Иванович; подполковник; № 967; 26 ноября 1792
 Михайлов, Фёдор Фёдорович; подполковник; № 5031; 3 декабря 1834
 Михайлов, Яков; поручик; 2 октября 1916
 Михайловский, Василий Васильевич; подпоручик; 9 сентября 1915
 Михайловский, Виктор Александрович; капитан; 14 ноября 1916
 Михайловский, Владимир Александрович; подпоручик; 19 мая 1915 (посмертно)
 Михайловский, Георгий Антонович; штабс-ротмистр; № 8334; 28 ноября 1849
 Михайловский, Георгий Евгеньевич; подпоручик; 2 ноября 1916
 Михайловский, Иван Петрович; генерал-майор; 25 сентября 1917
 Михайловский, Кирилл Григорьевич; капитан 2-го ранга; № 1405; 26 ноября 1802
 Михайловский, Михаил; подпоручик; 3 сентября 1916 (посмертно)
 Михайловский, Яков Павлович; подполковник; № 6490; 5 декабря 1841
 Михайловский-Данилевский, Александр Иванович; генерал-лейтенант; № 5346; 6 декабря 1836
 Михаленок, Пётр Адамович; прапорщик; 14 декабря 1916 (посмертно)
 Михаловский, Константин Александрович; подполковник; № 8914; 1 февраля 1852
 Михальский, Алексей Григорьевич; майор; № 9820; 26 ноября 1855
 Михальский, Анатолий Иосифович; штабс-капитан; 18 сентября 1917
 Михальский, Всеволод Иванович; поручик; 4 марта 1917
 Михальский, Людвиг Викентьевич; майор; № 9817; 26 ноября 1855
 Михаэль, Александр Карлович; полковник; № 9940; 26 ноября 1856
 Михаэль, Иван Карлович; капитан; № 6362; 11 декабря 1840
 Михеев, Иван Иванович; штабс-капитан; 1 июня 1915
 Михелис де Гениг, Евгений Михайлович; генерал-лейтенант; 10 июня 1916
 Михель, Александр Николаевич; подпоручик; 1 июня 1915
 Михельсон, Андрей Давидович; полковник; № 2097 (952); 26 ноября 1809
 Михельсон, Давид; подполковник; № 46 (47); 1 ноября 1770
 Михельсон, Яков Борисович; капитан; № 5647; 29 ноября 1837
 Михно, Владимир Сергеевич; подполковник; 4 марта 1917
 Михно, Сергей Дмитриевич; генерал-лейтенант; 25 октября 1914
 Михновский, Василий Сергеевич; подполковник; № 5244; 1 декабря 1835
 Михолапов, Анатолий Яковлевич; полковник; 5 ноября 1916 (посмертно)
 Мицевич, Антон Демьянович; майор; № 6826; 3 декабря 1842
 Мицевич, Онуфрий Станиславович; полковник; № 9358; 26 ноября 1854
 Мицкий, Дмитрий Фёдорович; подпоручик; 19 мая 1915
 Мицкий, Иван Григорьевич; генерал-майор; № 1831; 26 ноября 1807
 Мичу-Николаевич, Дмитрий Михайлович; подпоручик; 6 января 1917 (посмертно)
 Мичунович, Бачо; командир батальона черногорской службы; 26 февраля 1879
 Мичурин, Василий Григорьевич; премьер-майор; № 1249; 26 ноября 1795
 Мичурин, Василий Иванович; полковник; № 8900; 1 февраля 1852
 Мичурин, Иван Васильевич; полковник; № 9707; 26 ноября 1855
 Мичурин, Николай Михайлович; подполковник; № 9744; 26 ноября 1855
 Мичурин, Павел Фёдорович; подполковник; № 6503; 5 декабря 1841
 Мичурин, Трофим Иванович; подполковник; № 3959; 26 ноября 1826
 Мишанин, Николай Михайлович; подпоручик; 8 июля 1915 (посмертно)
 Мишковский, Михаил; секунд-майор; № 345; 26 ноября 1781
 Мишо, Александр Францевич; майор; № 2176 (963); 19 июня 1810
 Мишо, Людвиг Францевич; подполковник; № 2619; 4 августа 1813
 Мишук, Сергей Петрович; прапорщик; 18 октября 1917 (посмертно)
 Мищенко, Александр Иванович; поручик; 19 апреля 1878
 Мищенко, Александр Петрович; подполковник; № 4483; 18 декабря 1830
 Мищенко, Борис Александрович; подпоручик; 25 сентября 1917
 Мищенко, Николай Григорьевич; майор; № 4380; 19 декабря 1829
 Мищенко, Николай Павлович; подполковник; № 6023; 3 декабря 1839
 Мищенко, Павел Иванович; полковник; 22 декабря 1900
 Мищенко, Пётр Григорьевич; подполковник; № 3782; 7 февраля 1824
 Мищенко, Тимофей Афанасьевич; прапорщик; 30 декабря 1915
 Миюшкевич, Константин Павлович; лейтенант; № 3275; 26 ноября 1816

Мк — Мл 
 Мкурнали, Александр Константинович; подпоручик; 27 января 1917
 Младзновский, Георгий Георгиевич; подпоручик; 9 сентября 1915
 Младов, Александр; поручик; 20 июля 1916
 Млодзинский, Николай Яковлевич; капитан; № 5879; 1 декабря 1838

Мо 
 Мовсесянц, Гурген Ованесович; штабс-капитан; 14 сентября 1918 (посмертно)
 Могутов, Иван Алексеевич; секунд-майор; № 1275; 26 ноября 1795
 Моденов, Иван Дмитриевич; штабс-капитан; 20 ноября 1915
 Модерах, Карл Фёдорович; инженер-полковник; № 685; 26 ноября 1789
 Модестов, Александр Николаевич; штабс-капитан; 11 сентября 1917 (посмертно)
 Модестов, Иван Александрович; штабс-капитан; 23 января 1917
 Модзалевский, Василий Семёнович; подполковник; № 3339; 12 декабря 1817
 Модль, Озв Альфредович; полковник; 12 августа 1900
 Модрах, Сергей Карлович; капитан; 31 октября 1917
 Можайский, Павел Тимофеевич; полковник; № 4571; 16 декабря 1831
 Можаров, Варлаам Иванович; подполковник; № 8054; 26 ноября 1848
 Можаровский, Евгений Иванович; поручик; 25 сентября 1917
 Мозган, Паниот Фёдорович; капитан-лейтенант; № 6354; 11 декабря 1840
 Мозговой, Осип Петрович; прапорщик; 9 сентября 1915
 Мозонов, Алексей Лукич; подпоручик; 15 марта 1917
 Моисевский, Андрей Дмитриевич; майор; № 6327; 11 декабря 1840
 Моисеев, Александр Александрович; подпоручик; 13 ноября 1916 (посмертно)
 Моисеев, Александр Леонтьевич; подполковник; № 4102; 26 ноября 1827
 Моисеев, Василий; прапорщик; 12 июля 1915 (посмертно)
 Моисеев, Дмитрий Григорьевич; майор; № 5310; 1 декабря 1835
 Моисеев, Константин Алексеевич; капитан; 23 декабря 1878
 Моисеенко, Иван Филиппович; подполковник; № 9947; 26 ноября 1856
 Мокеев, Степан Мокеевич; капитан; № 9019; 1 февраля 1852
 Мокиевский, Андрей Иванович; полковник; № 3820; 12 декабря 1824
 Мокин, Адам Фаддеевич; капитан; № 8552; 26 ноября 1850
 Мокржецкий, Адам-Викентий-Фелициан Александрович; генерал-майор; 3 февраля 1915
 Моксевич, Алексей; подпоручик; 18 сентября 1916
 Моксеевич, Каэтан Станиславович; полковник; № 9074; 26 ноября 1853
 Мокшеев, Дмитрий Дмитриевич; поручик; 25 марта 1917
 Молас, Эммануил Сальвадорович; лейтенант; 27 сентября 1904
 Моллер, Александр Адамович фон; капитан-лейтенант; № 4518; 18 декабря 1830
 Моллер, Александр Николаевич; штабс-капитан; 18 июля 1916
 Моллер, Александр Фёдорович; генерал-майор; № 4771; 25 декабря 1833
 Моллер, Антон Васильевич фон; капитан 2-го ранга; № 1419; 26 ноября 1802
 Моллер, Егор Иванович; генерал-майор; № 9646; 26 ноября 1855
 Моллер, Михаил Николаевич фон; поручик; 18 июля 1916
 Моллер, Павел Антонович фон; лейтенант; № 4523; 18 декабря 1830
 Моллер, Фёдор Васильевич фон; вице-адмирал; № 3043; 26 ноября 1816
 Моллер, Фёдор Егорович; полковник; № 5722; 1 декабря 1838
 Моллер, Фёдор Иванович; полковник; № 5130; 1 декабря 1835
 Моллер, Фёдор Фёдорович фон; генерал-майор; № 5110; 1 декабря 1835
 Моллер, Эдуард Антонович; полковник; № 9554; 28 декабря 1854
 Молодченко, Константин Семёнович; сотник; 23 мая 1916
 Молоков, Василий Васильевич; полковник; № 6972; 4 декабря 1843
 Молоствов, Владимир Порфирьевич; генерал-майор; № 7387; 12 января 1846
 Молоствов, Ефрем Антонович; подпоручик; 18 октября 1917
 Молотков, Александр Афанасьевич; полковник; 25 февраля 1907
 Молчан, Николай Григорьевич; поручик; 7 ноября 1915
 Молчанов, Андрей Афанасьевич; капитан; 26 апреля 1915
 Молчанов, Андрей Евграфович; секунд-майор; № 1269; 26 ноября 1795
 Молчанов, Викторин Михайлович; генерал-лейтенант; 11 сентября 1919
 Молчанов, Евграф Абрамович; капитан; № 9219; 26 ноября 1853
 Молчанов, Иван Иванович; подполковник; 4 апреля 1917
 Мольский, Виталий Константинович; майор; № 10147; 29 июля 1859
 Момбели, Николай Борисович; майор; № 5055; 3 декабря 1834
 Момбелли, Фёдор Александрович; майор; № 9322; 17 октября 1854
 Монигетти, Александр Александрович; подпоручик; 4 марта 1917
 Монк, Джон (Иван) Иванович; капитан 2-го ранга; № 1599; 26 ноября 1804
 Мономахов, Павел Дмитриевич; подполковник; 26 августа 1916
 Монтандр, Иван Петрович; полковник; № 9385; 26 ноября 1854
 Монтвяк-Мондвид, Станислав Людвигович; майор; № 9798; 26 ноября 1855
 Монтрезор, Карл Лукьянович; генерал-майор; № 4675; 21 декабря 1832
 Монури, Мишель Жозеф; генерал французской службы; января 1915 (:fr:Michel Joseph Maunoury)
 Монькин, Николай Петрович; поручик; 24 ноября 1916
 Моравицкий, Константин Александрович; полковник; 25 ноября 1916
 Моравский, Иосиф (Осип Павлович?); майор; № 6570; 5 декабря 1841
 Моравский, Михаил Ильич; подполковник; № 7020; 4 декабря 1843
 Моравский, Фёдор Степанович; майор; № 7258; 17 декабря 1844
 Моралев, Виктор Михайлович; поручик; 20 января 1917
 Моранский, Владимир Эразмович; подпоручик; 2 апреля 1917
 Моргенштерн, Карл Вильгельм Мунт; майор датской службы; № 59 (60); 1 ноября 1770
 Мордвинов (Мордовин), Андрей Фомич; капитан; № 66 (67); 1 ноября 1770
 Мордвинов, Владимир Михайлович; полковник; № 1772 (758); 26 апреля 1807
 Мордвинов, Дмитрий Михайлович; камергер; № 2529 (1162); 3 января 1813
 Мордвинов, Иван Николаевич; генерал-майор; № 3623; 13 февраля 1823
 Мордвинов, Николай Иванович; подполковник; № 552; 26 ноября 1788
 Мордвинов, Павел Николаевич; капитан-лейтенант; № 2035; 26 ноября 1808
 Морелли-де-Розатти, Ираклий Иванович; премьер-майор; № 912 (486); 31 марта 1792
 Морелли-де-Розетти, Лев Ираклиевич; подполковник; № 6051; 3 декабря 1839
 Морель, Николай Михайлович; полковник; 13 мая 1918
 Моренталь, Иван Фёдорович; полковник; № 3806; 12 декабря 1824
 Морков, Василий Тихонович; капитан 3-го ранга; № 1427; 26 ноября 1802
 Морков, Евгений Иванович; премьер-майор; № 915 (489); 31 марта 1792
 Морков, Ираклий Иванович; полковник; № 599 (283); 14 апреля 1789
 Мороз, Даниил Антонович; штабс-капитан; 6 сентября 1917
 Морозов, Александр; прапорщик; 9 мая 1919
 Морозов, Александр Афанасьевич; подполковник; № 6550; 5 декабря 1841
 Морозов, Алексей Зиновьевич; подпоручик; 4 марта 1917
 Морозов, Василий Андреевич; генерал-майор; № 3797; 12 декабря 1824
 Морозов, Всеволод Антонович; поручик; 18 сентября 1916
 Морозов, Григорий Сергеевич; генерал-майор; № 9933; 26 ноября 1856
 Морозов, Григорий Фёдорович; подполковник; 22 июля 1917
 Морозов, Денис Фирсович; подпоручик; 7 февраля 1917 (посмертно)
 Морозов, Иван Иванович; штабс-капитан; № 9262; 26 ноября 1853
 Морозов, Иван Семёнович; полковник; № 3643; 13 февраля 1823
 Морозов, Николай Ильич; капитан-лейтенант; № 7843; 26 ноября 1847
 Морозов, Павел Павлович; полковник; 27 января 1917
 Морозов, Яков Андреевич; капитан; № 9229; 26 ноября 1853
 Морочинский, Иван Алексеевич; полковник; № 4959; 3 декабря 1834
 Морской, Лев Фёдорович; капитан-лейтенант; № 1673; 5 февраля 1806
 Мортемар, Казимир Луи Викторьен; посол Франции; № 4175; 1 октября 1828
 Мортон, Дмитрий Васильевич; майор; № 6105; 3 декабря 1839
 Москалёв, Александр Тихонович; полковник; № 9285; 6 февраля 1854
 Москаленко, Георгий Михайлович; поручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Москвин, Владимир Иванович; капитан; № 7355; 17 декабря 1844
 Москвин, Николай Иванович; подполковник; № 8958; 1 февраля 1852
 Москвин, Сергей Михайлович; подполковник; 27 января 1907
 Москвин, Трофим Иванович; подполковник; № 6531; 5 декабря 1841
 Москевич, Алексей Антонович; подпоручик; 18 сентября 1916
 Мосолов, Андрей Николаевич; прапорщик; 14 января 1916 (посмертно)
 Мосолов, Сергей Иванович; премьер-майор; № 823 (439); 25 марта 1791
 Мосолов, Фёдор Алексеевич; капитан-лейтенант; № 306; 26 ноября 1778
 Мосолов, Фёдор Иванович; генерал-майор; № 3891; 26 ноября 1826
 Мостовой, Борис Владимирович; поручик; 19 мая 1915
 Мостыгин, Иван Мокиевич; полковник; № 6751; 3 декабря 1842
 Мосцицкий, Болеслав-Эузебий Людвигович; ротмистр; 30 декабря 1915
 Мотонович, Перо; помощник командира бригады черногорской службы; 26 февраля 1879
 Моторнов, Константин Андреевич; подполковник; 29 июля 1916
 Моторный, Иван Гаврилович; поручик; 4 августа 1877
 Мофет, Гамильтон Владимирович; лейтенант; № 1443; 26 ноября 1802
 Мофет, Самуил; капитан 2-го ранга; № 3242; 26 ноября 1816
 Мофет, Самуил Гамильтонович; капитан 1-го ранга; № 7947; 26 ноября 1848
 Мохов, Алексей Иванович; штабс-капитан; 19 апреля 1917 (посмертно)
 Моцениго, Дмитрий Анастасьевич; капитан-лейтенант; № 6899; 3 декабря 1842
 Мочульский, Иван Адамович; генерал-майор; № 4683; 21 декабря 1832
 Мочульский, Фёдор Степанович; полковник; № 4349; 19 декабря 1829
 Мочульский, Фёдор Яковлевич; генерал-майор; № 5691; 1 декабря 1838
 Мошинский, Денис Денисович; майор; № 1733 (719); 29 января 1807
 Мошков, Владимир Акимович; штабс-капитан; № 9266; 26 ноября 1853
 Мошков, Михаил Афанасьевич; подполковник; № 330; 26 ноября 1781
 Мошнин, Владимир Александрович; генерал-майор; 11 сентября 1916

Мр 
 Мрозинский, Александр Викентьевич; капитан; 24 апреля 1915
 Мрозовский, Иосиф Иванович; генерал-майор; 7 июля 1907

Му 
 Мудролюбов, Василий Иванович; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Музайка, Николай Егорович; майор; № 4892; 25 декабря 1833
 Музалевский, Александр Николаевич; подпоручик; 15 июля 1908
 Музалевский, Александр Сергеевич; прапорщик; 24 ноября 1916
 Музеус, Владимир Александрович; подполковник; 28 сентября 1905
 Муловский, Григорий Иванович; капитан 1-го ранга; № 535 (257); 25 июля 1788
 Мульков, Николай Александрович; поручик; 22 мая 1915
 Мундт, Александр Петрович; полковник; № 8199; 26 ноября 1849
 Мунк, Иван Иванович; генерал-майор; № 7541; 1 января 1847
 Мунтян, Василий Михайлович; штабс-капитан; 27 марта 1917
 Мунтян, Владимир Пантелеймонович; полковник; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Мунтянов, Кузьма Евстафьевич; полковник; 25 февраля 1907
 Мур, Устин (Тостон) Васильевич; капитан-командор; № 3129; 26 ноября 1816
 Муравец, Норберг Иосифович; майор; № 8068; 26 ноября 1848
 Муравский, Николай Александрович; подполковник; 23 сентября 1915
 Муравьёв, Константин Васильевич; поручик; 27 сентября 1916
 Муравьёв, Матвей Иванович; капитан 2-го ранга; № 4019; 26 ноября 1826
 Муравьёв, Матвей Михайлович; капитан 1-го ранга; № 1412; 26 ноября 1802
 Муравьёв, Михаил Николаевич; генерал-лейтенант; № 9628; 26 ноября 1855
 Муравьёв, Павел Матвеевич; лейтенант; № 4521; 18 декабря 1830
 Муравьёв, Пётр Матвеевич; лейтенант; № 4522; 18 декабря 1830
 Муравьёв-Амурский, Николай Николаевич; генерал-лейтенант; № 8344; 26 ноября 1850
 Муравьёв-Карсский, Николай Николаевич; генерал-майор; № 4178; 16 ноября 1828
 Муратов, Василий Андреевич; секунд-майор; № 1259; 26 ноября 1795
 Муратов, Евграф Акинфиевич; подполковник; № 4587; 16 декабря 1831
 Муратов, Николай Фёдорович; прапорщик; 27 сентября 1916 (посмертно)
 Муратовский, Трофим Панкратьевич; капитан; № 7683; 1 января 1847
 Мурахин, Илья; майор; № 9196; 26 ноября 1853
 Мурашко, Василий Афанасьевич; поручик; 18 сентября 1916
 Мурашко, Порфирий Федосьевич; подполковник; 20 ноября 1915
 Мурзакевич, Константин Павлович; полковник; 12 января 1917
 Мурзинау, Михаил Герасимович; майор; № 6314; 11 декабря 1840
 Мурзич, Самуил Александрович; майор; № 5262; 1 декабря 1835
 Муркин, Иван Иванович; подпоручик; № 7527; 12 января 1846
 Мурлыгин, Пётр Иванович; подполковник; № 8962; 1 февраля 1852
 Мурлыкин, Павел Гаврилович; капитан; № 5079; 3 декабря 1834
 Муромов, Михаил Леонидович; сотник; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Муромцев, Александр Петрович; капитан 2-го ранга; № 252; 26 ноября 1774
 Муромцев, Измаил Иванович; прапорщик; 18 ноября 1916 (посмертно)
 Муромцев, Матвей Васильевич; генерал-майор; № 241 (201); 26 ноября 1774
 Муромцев, Михаил Самойлович; подполковник; № 7028; 4 декабря 1843
 Муругов, Пётр Иванович; штабс-капитан; 5 мая 1917 (посмертно)
 Мурузи, Александр Александрович; генерал-майор; 5 ноября 1919
 Мурузий, Егор Александрович; подполковник; № 2426 (1059); 4 сентября 1812
 Мурыгин, Фёдор Иванович; подпоручик; 7 июля 1917
 Мусин-Пушкин, Алексей Васильевич; вице-адмирал; № 793; 26 ноября 1790
 Мусин-Пушкин, Александр Матвеевич; полковник; № 4664; 15 января 1832
 Мусин-Пушкин, Алексей Петрович; полковник; № 8610; 26 ноября 1851
 Мусин-Пушкин, Иван Алексеевич; камергер; № 2589; 17 июня 1813
 Мусин-Пушкин, Михаил Васильевич; капитан; № 65 (66); 1 ноября 1770
 Мусин-Пушкин, Пётр Клавдиевич; генерал-лейтенант; № 3058; 26 ноября 1816
 Мусин-Пушкин, Сергей Клавдиевич; майор; № 2509 (1142); 23 декабря 1812
 Мускелов, Иван Николаевич; капитан; № 6877; 3 декабря 1842
 Мусницкий Осип Осипович (Иосиф Иосифович); полковник; № 5942; 3 декабря 1839
 Мустафич, Матвей Михайлович; майор; № 5489; 6 декабря 1836
 Мустяц, Евгений Константинович; полковник; 3 января 1917 (посмертно)
 Мусхелов, Дмитрий Иванович; полковник; 26 декабря 1877
 Мусхелов, Ефрем Соломонович; полковник; 13 февраля 1905
 Мутовкин, Алексей Васильевич; капитан-лейтенант; № 3596; 16 декабря 1821
 Мутовкин, Егор Васильевич; капитан-лейтенант; № 3597; 16 декабря 1821
 Мутовкин, Онисим Кононович; поручик; № 1203 (634); 26 ноября 1795
 Муфель, Карл Иванович; премьер-майор; № 57 (58); 1 ноября 1770
 Муфель, Николай Николаевич; майор; № 9187; 26 ноября 1853
 Муханов, Алексей Ильич; полковник; № 834 (447); 26 марта 1791
 Муханов, Василий Сергеевич; подполковник; № 5245; 1 декабря 1835
 Муханов, Матвей Иванович; капитан 1-го ранга; № 3049; 26 ноября 1816
 Муханов, Николай Терентьевич; премьер-майор; № 666 (357); 5 октября 1789
 Муханов, Пётр Тимофеевич; подполковник; № 5416; 6 декабря 1836
 Муханов, Сергей Николаевич; генерал-майор; № 7732; 26 ноября 1847
 Муханов, Дмитрий Сергеевич; поручик; 29 августа 1916 (посмертно)
 Мухачёв, Борис Иванович; подпоручик; 12 августа 1917 (посмертно)
 Мухин, Александр Гаврилович; подполковник; 1 сентября 1915 (посмертно)
 Мухин, Александр Яковлевич; подполковник; 11 декабря 1915
 Мухин, Василий Дмитриевич; капитан; 13 февраля 1905
 Мухин, Семён Александрович; генерал-майор; № 3089; 26 ноября 1816
 Мухортов, Вадим Александрович; подпоручик; 21 июня 1915

Мы 
 Мылов, Николай Григорьевич; инженер-майор; № 8057; 26 ноября 1848
 Мышецкий, Василий Семёнович; премьер-майор; № 782; 26 ноября 1790
 Мышецкий, Пётр Николаевич; генерал-лейтенант; 13 ноября 1916
 Мышковский, Лука Иванович; капитан; № 5338; 1 декабря 1835
 Мышковский, Юзефат Михайлович; майор; № 9453; 26 ноября 1854

Мю 
 Мюкке, Фаддей Карлович; корнет; 6 сентября 1917 (посмертно)
 Мюленфельс; корнет; № 2922; 27 апреля 1814
 Мюльберг, Евгений Петрович; подпоручик; 24 октября 1904
 Мюффлинг, Карл фон; полковник прусской службы; № 2755; 10 декабря 1813

Мя 
 Мягков, Матвей Семёнович; капитан; № 6163; 28 февраля 1840
 Мягкой, Михаил Лазаревич; подполковник; № 494; 26 ноября 1787
 Мякинин; лейтенант; № 1999 (907); 4 августа 1808
 Мякинин, Михаил Иванович; капитан; № 7097; 4 декабря 1843
 Мякинин, Николай Диомидович; генерал-майор; № 2573; 9 мая 1813
 Мякинин, Семён Яковлевич; капитан-лейтенант; № 889 (463); 29 февраля 1792
 Мякинин, Тимофей Яковлевич; лейтенант; № 534 (256); 22 июля 1788
 Мялицын (Мялищин), Пётр Степанович; полковник; № 4215; 25 декабря 1828
 Мясковский, Евстафий Станиславович; капитан; № 7335; 17 декабря 1844
 Мясников, Сергей Иванович; полковник; № 7990; 26 ноября 1848
 Мясоедов, Александр Иванович; генерал-майор; № 5525; 29 ноября 1837
 Мясоедов, Алексей Ефимович; капитан-командор (капитан 1-го ранга); № 1396; 26 ноября 1802
 Мясоедов, Илья; подполковник; № 1477; 15 декабря 1802
 Мясоедов, Михаил Михайлович; подпоручик; 29 сентября 1915
 Мясоедов, Николай Иванович; капитан; № 6360; 11 декабря 1840
 Мятельский, Василий Иванович; майор; № 3085; 26 ноября 1816

Примечания

Литература 

 
 
 
 

М